Лоу може да се отнася за:
 Лоу, остров в Атлантическия океан

 Хора
 Албърт Питър Лоу (1861 – 1942), канадски изследовател
 Барбара Лоу (1874 – 1955), английска психоаналитичка
 Денис Лоу (р. 1940), шотландски футболист
 Джордж Лоу (1956 – 2008), американски космонавт
 Джош Лоу (1671 – 1729), шотландски икономист
 Джуд Лоу (р. 1972), английски актьор
 Едуард Лоу (1690 – 1724), английски пират
 Ендрю Бонар Лоу (1858 – 1923), британски политик
 Натан Лоу (р. 1993), хонконгски политик
 Пърси Лоу (1870 – 1948), английски биолог
 Роб Лоу (р. 1964), американски актьор